GTY peut désigner :

 le code AITA de la , en Angleterre
 le code IATA du , en Pennsylvanie (États-Unis)
Homonymie
Sigle de 3 caractères